Imsand ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Imsand (1929–2017), Schweizer Fotograf
 Marie-José Imsand (* 1962), Schweizer Malerin und Schriftstellerin
 Valentin Imsand (* 2005), Schweizer Leichtathlet